Siempreverde puede referirse a:
El término botánico perennifolio.
El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Vinca major.